Ranelagh – località del Partido di Berazategui (Argentina)
 Ranelagh – stazione della Metropolitana di Parigi (Francia)
 Ranelagh – zona di Dublino (Irlanda)